«Маматов» (осн. в 2005, Санкт-Петербург) — одно из российских издательств, специализирующееся на выпуске справочной, краеведческой и художественной литературы. Имеет филиал в г. Перми.

История 
Издательство было основано в 2005 году И. Ю. Маматовым. Значимая часть издаваемой печатной продукции посвящена истории и традициям Пермского края. Регулярно издаются книги пермских писателей. 

Выпуск издательством книги Евгения Сапиро «Никого впереди» в 2015 году, получил широкий резонанс в пермских и российских СМИ. Достаточно широко в 2015 году освещался выпуск книги «Сказки народов Пермского края» .

Издательские продукты

Книжные серии 
 Проект «Библиотека российской поэзии»: издание серии книг, куда вошли произведения российских поэтов прошлого и настоящего (Алексей Решетов, Александр Кердан, Николай Година,  Владимир Радкевич, Нина Ягодинцева,  Анатолий Гребнёв , Валентина Телегина , Сергей Чепров , Наталья Поляченкова , Борис Бурмистров , Елена Безрукова  (сейчас — министр культуры Алтайского края), Нина Ягодинцева , Сергей Филатов , Валентина Сергеева ).
 Открытие России.
 Фольклор народов России.
 Народы Пермского края.
 Народы Перми.

Награды 
 2006 — книга стихов Валентины Телегиной «Богородская трава», изданная издательством «Маматов» в серии «Библиотека российской поэзии», стала лауреатом премии Пермского края в сфере культуры и искусства.
 2007 — книга Валентины Овчинниковой «Кержаки», изданная издательством «Маматов», получила диплом конкурса «Просвещение через книгу» издательского совета Русской православной церкви в номинации «Лучший дебют».
 2011 — книга Бориса Бурмистрова «Избранное. Сквозь сумерки времен», изданная издательством «Маматов», получила Большую литературную премию России.
 2012 — издательский проект «Открытие. Пермский край» издательства «Маматов» стал лауреатом всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Образ Родины» (организатор конкурса — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям).
 
Полный список наград и премий издательства можно посмотреть на сайте издательства.

Примечания

Источники и ссылки 
 Бубнов В. Дорога к свету // Звезда. № 87. 2007. 22 декабря.
 В Перми вышла книга сказок Прикамья // Мы — земляки. 6 октября 2015.
 В подарок Пермскому университету издательство «Маматов» выпустило открытки с видами кампуса // ПГНИУ. 02.03.2016.
 Жукова Н. В Перми прошла презентация новой книги поэта Анатолия Гребнёва // УралПолит. Ru. 2008. 26 ноября.
 Зубакина К. «Сейчас для книгоиздания в Перми настали печальные времена — эпоха забвения» // Коммерсантъ Прикамье. № 202 (4740). 2011. 27 октября.
 Издательство «Маматов» выпускает серию путеводителей по городам Пермского края // Новый компаньон. 2009. 13 мая.
 Кальпиди В. Любить и изучать свой край // Пермский обозреватель. 2013. 6 апреля.
 Кутырев-Трапезников Л. Церемония вручения Большой литературной премии России (фоторепортаж) // Российский писатель. 1 декабря 2011.
 «Малая Родина» — большой стране! // Московская международная книжная выставка-ярмарка. — 2012. — 20 марта.
 Петров К. Провинция приросла поэзией // Пермские новости. 2008. 5 декабря.
 Надеждин Д. Дети напишут сказки // Усольская газета. 26.06.2015.

Издательства России
Издательства, основанные в 2005 году